Moon, « Lune » en anglais, peut désigner :

Patronyme 

 Alan R. Moon (1951-), auteur britannique de jeux de société ;
 
 Bill Moon (1942-), ingénieur astronautique et contrôleur de vol américain ;
 Darvin Moon (1963-2020), joueur américain de poker ;
 Edgar Moon (1904-1976), joueur de tennis australien ;
 Keith Moon (1946-1978), batteur du groupe de rock britannique the Who ;
 Melissa Moon (1969-), athlète néo-zélandaise ;
 Moon Chae-won (1986-), actrice sud-coréenne ;
 Moon Chung-hee (1947-), poète sud-coréenne ;
 Moon Deoksu (1928-2020), poète sud-coréen ;
 Moon Ga-young (1996-), actrice sud-coréenne ;
 Moon Jae-in (1953-), homme d'État sud-coréen, président de la République de Corée ;
 Moon Mi-ra (1992-), footballeuse sud-coréenne ;
 Moon Taejun (1970-), poète sud-coréen ;
 Robert Moon (1911-1989) physicien américain ;
 Sun Myung Moon (1920-2012), dit le révérend Moon, fondateur de l'Église de l'Unification (ou moonisme) ;
 Willy Moon (1989- ), musicien, chanteur et producteur néo-zélandais.

Pseudonyme 

 Sarah Moon (1941-), photographe française.

Toponyme 

Moon-sur-Elle, commune française, dans le département de la Manche ;
Moon Bay, baie de l'Antarctique.

Musique 
 Moon/Blossom ;
 Moon, album de Gackt sorti en 2002 ;
 Moon, single de Kumi Kōda sorti en 2008 ;
 Moon, chanson de l'artiste islandaise Björk sortie en 2011.

Cinéma 
 Tykho Moon, film français d'Enki Bilal sorti en 1996 ;
 Moon, film britannique de Duncan Jones sorti en 2009.

Autres 
 Moon, jeu vidéo de tir subjectif, sorti en 2009 ;
 Sailor Moon, série de mangas ;
 Moon Knight, super-héros de l'univers Marvel Comics ;
 Ollie & Moon, une série d'animation française pour enfants de 2017 ;
 MoonRun, un type de système d'entraînement en suspension.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Patronyme anglais
Patronyme sud-coréen